Juvenichiton är ett släkte av blötdjur. Juvenichiton ingår i familjen Ischnochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Juvenichiton